ORC steht für:
 Odd Radio Circle, ringförmige kosmische Radioquellen bis dato ungeklärten Ursprungs
 Offshore Racing Congress, ein Bewertungssystem im Regattasport
 Organic Rankine Cycle, ein Betriebsverfahren für Dampfturbinen ohne Wasserdampf
 Orocue, ein Flughafen in Kolumbien (IATA-Code)
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz (lat. Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis), einen katholischen Orden
 Replikationsursprung (engl. Origin of Replication Complex), siehe DNA-Replikation
 Orchester, mehrfach chorisch besetztes Instrumentalensemble
 Ottoman Railway Company, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Türkei

Orc steht für:
 andere (englische) Schreibweise für das mythische Wesen "Ork"

orc steht für:
 Orma (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Oromo (Sprache), afroasiatische Sprache

Siehe auch:
 Ork
 Orce

ORC